Psófis pode significar:

Geografia 
 Psófis, cidade da Grécia Antiga, localizada na Arcádia.
 Psófis, a acrópole de Zacinto.

Mitologia 
O personagem cujo nome deu origem à cidade de Psófis, segundo os gregos antigos, poderia ser:
 Psófis, filho de Arrhon, filho de Erimanto, filho de Aristas, filho de Parthaon, filho de Perifetes, filho de Níctimo.
 Psófis, filha de Xanto, filho de Erimanto, filho de Arcas.
 Psófis, filha de Eryx, déspota dos sicanos. Héracles a engravidou, e a deixou sob os cuidados de Licortas, que vivia em Phegia, cidade que se chamava Erimanto antes de Fegeu. Os filhos de Héracles, Echephron e Promachus, que cresceram em Phegia, mudaram o nome da cidade para Psófis, em honra da sua mãe.